Shift.ms est un organisme de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni qui soutient les personnes récemment diagnostiquées avec Sclérose en plaques (SEP). Shift.ms se développe un forum Internet où les personnes atteintes de SEP peuvent parler à d'autres personnes touchées par la maladie.  On compte, en 2017, environ  membres dans le monde. L'organisation est implanté physiquement dans la ville de Leeds.

Histoire 
Shift.ms est fondé en 2009 par George Pepper et Freddie Yauner après le diagnostic positif de la SEP de George Pepper à l'âge de 22 ans.

Valeurs 
Shift.ms a été fondé pour fournir du soutien par les pairs pour les personnes récemment diagnostiqué de la Sclérose en plaques. La devise de l'association est:

Activités 
Shift.ms compte huit employés, plus de 200 bénévoles et, en 2017, environ  membres à travers le monde.

Shift.ms exécute un programme appelé MS Reporters qui facilite les relations entre les personnes atteintes de SEP et les professionnels de la santé et de la recherche. Le programme est financé par le Wellcome Trust et Comic Relief et travaille avec des départements de neurologie à travers le Royaume-Uni, y compris  à Liverpool.  Plus de 200 interviews vidéo ont été filmées et publiées à ce jour dans le cadre de ce programme. 

Shift.ms a créé un outil en ligne de thérapie cognitivo-comportementale pour les personnes atteintes de SEP en partenariat avec le King's College de Londres , qui a été nominé aux  en 2016.

Notes et références 

Sclérose en plaques
Association ou organisme lié à la santé en France
Fondation en 2009